Do szpiku kości – powieść Daniela Woodrella z 2006
 Do szpiku kości. Ostatnia powieść awangardowa – powieść Krzysztofa Jaworskiego, w 2014 nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia
 Do szpiku kości – amerykański film z 2010, ekranizacja powieści Woodrella